USS Pasadena kan syfta på:

 USS Pasadena (1918) – ett amerikanskt frakfartyg som användes mellan 1918 och 1919.
 Pasadena (CL-65) – en lätt kryssare som användes mellan 1944 och 1950.
 Pasadena (SSN-752) – en ubåt av Los Angeles-klass som sjösattes 1989 och är fortfarande i tjänst.